Stein steht für:

 kompaktes geologisches Material, siehe Gestein
 Stein, ein einzelnes geologisches Objekt aus Gesteinsmaterial
 umgangssprachlich eine Geländeformation aus offenem Gestein, siehe Fels
 Edelstein, siehe Schmuckstein
 Stein (Uhr), das Lager der beweglichen Teile eines Uhrwerks
 Kern oder harte Samenschale einer Steinfrucht, siehe Perikarp
 Gallen- oder Nierenstein in der Medizin, siehe Konkrement
 Stein (Einheit), altes Gewichtsmaß
 Stein (Mondkrater)
 Bauklotz, siehe Baukasten
 eine Spielfigur bei Spielen, siehe Spielstein
 Curlingstein, siehe Curling #Steine
 Stein (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Personen:
 Stein (Name), siehe dort Wortherkunft, Varianten und Namensträger

Werktitel:
 Stein (Film), deutsches Filmdrama von Egon Günther (1991)
 Stein (Ricarda Huch), Studie von Ricarda Huch (1925)
 Stein (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Naturstein

Schiffsname:
 Stein (Schiff), ein Schlepper der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel

Stein ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Stein (Mittelfranken), Stadt bei Nürnberg, Bayern
 Stein (Probstei), Gemeinde bei Laboe, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Stein-Bockenheim, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Stein AG, Gemeinde am Rhein im Kanton Aargau
 Stein AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Stein am Rhein, Stadt im Kanton Schaffhausen
 Stein (Niederlande), Gemeinde in der Provinz Limburg, Niederlande
 Stein (Hole), Gemeinde in Buskerud, Norwegen

Ortsteile in Deutschland:
 Stein (Hechingen), Stadtteil von Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Stein am Kocher, Ortsteil der Gemeinde Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Stein an der Traun, Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stein im Allgäu, Ortsteil der Stadt Immenstadt, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stein (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stein (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stein (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Stein (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stein (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stein (Geretsried), Ortsteil der Stadt Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Stein (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Stein (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stein (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Stein (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Stein (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Stein (Krautheim), Wüstung im Stadtteil Gommersdorf von Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Stein (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Stein (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Stein (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stein (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stein (Pfreimd), Ortsteil der Stadt Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stein (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Stein (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stein (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Stein (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stein (Schöntal), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Stein (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Stein (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Stein (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Reichshof) Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Ruppichteroth), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Selfkant), Ortsteil der Gemeinde Selfkant, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Gossersweiler-Stein), Ortsteil von Gossersweiler-Stein, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Stein (Stein-Neukirch), Ortsteil der Ortsgemeinde Stein-Neukirch, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stein (Stein-Wingert), Ortsteil der Ortsgemeinde Stein-Wingert, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stein (Hartenstein), Ortsteil der Stadt Hartenstein, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Stein im Chemnitztal, Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Stein (Gemeinde Dellach im Drautal), Ort bei Dellach im Drautal, Kärnten
 Stein (Klagenfurter Bezirksteil), Stadtteil von Klagenfurt, Kärnten
 Stein im Jauntal, Ortschaft bzw. Stein, Katastralgemeinde von Sankt Kanzian am Klopeinersee, Kärnten
 Stein (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Stein (Gemeinde Bad Traunstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Traunstein im Waldviertel, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde Eichgraben), Ortschaft von Eichgraben, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde Frankenfels), Ort bei Frankenfels, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft von Hafnerbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde Maria Anzbach), Ort und Kloster bei Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Stein an der Donau, Stadtteil von Krems an der Donau, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Ortsteil von St. Pantaleon-Erla, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Stein (Gemeinde Altenfelden), Ort in Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Haigermoos), Ort in Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde St. Marien), Ortschaft von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Stein (Steyr), Stadtteil und Katastralgemeinde der Stadt Steyr, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Tollet), Ortschaft von Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stein (Gemeinde Bad Hofgastein), Rotte in der Gemeinde Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Stein (Gemeinde Großarl), Weiler in der Gemeinde Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Stein (Gemeinde Ramingstein), Rotte in der Gemeinde Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Stein (Gemeinde Sankt Veit), Rotte in der Gemeinde Sankt Veit im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Äußerer Stein, Teil der Altstadt von Salzburg, Land Salzburg
 Stein (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Stein (Fürstenfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Loipersdorf, Steiermark
 Stein (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Stein (Gemeinde Lassing), Ortschaft von Lassing, Steiermark
 Stein (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Stein (Gemeinde Jerzens), Weiler bei Jerzens, Tirol
 Stein (Gemeinde Matrei in Osttirol), Weiler in der Fraktion Kaltenhaus von Matrei in Osttirol, Tirol
 Stein (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Stein SG, Ortschaft der Gemeinde Nesslau, Kanton St. Gallen

historisch:
 Bezirk Stein (Schaffhausen), bis 1999 Verwaltungseinheit des Kantons Schaffhausen
 Kamień (Rybnik), Stadtteil von Rybnik, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Kamień (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Stein, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Dacia (Brașov), Ort in Siebenbürgen, Rumänien
 Kamienka (Stará Ľubovňa), Gemeinde in der Slowakei
 Kamnik, Ort in Slowenien (Stein in Oberkrain)
 Kámen u Pacova, Flecken in Tschechien
 Kámen (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Tschechien (Stein am Hohen Stein)
 Polná na Šumavě, Gemeinde in Tschechien (Stein im Böhmerwald)
 Pustków Wilczkowski, Ort in Polen 

Berge, Naturräume:
 Stein (Kochel am See) (930 m), Berg am Kochelsee nahe Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Stein (Rothaargebirge) (644,0 m), Berg im Rothaargebirge nahe Puderbach (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Stein (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lemma von Stein
 Äußerer Stein
 Burg Stein
 Die Stein
 Haus Stein
 Zum Stein
 Stain
 Steyn
 Steinen